Агбеньєну (; ) — прізвище гпнського походження. Відомі носії:
 Кларісс Агбеньєну — французька дзюдоїстка
 Лумор Агбеньєну — ганський футболіст